Ducktown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ducktown (Georgia)
 Ducktown (North Carolina)
 Ducktown (Tennessee)